Núi Thành (huyện in Quảng Nam)
 Núi Thành (thị trấn in Quảng Nam)